Clave – articolo da giocoleria a forma di birillo, diverso dalle clavette
 Clavé – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 André-Joseph Lafitte-Clavé – militare francese